Fosse Chabaud-Latour, charbonnage à Condé-sur-l'Escaut
 Fosse Chabaud-Latour, charbonnage à Denain